Bills se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ian Roger Bills
 Gerald F. Bills